Le Grand Prix moto de France 1996 est la sixième manche du championnat du monde de vitesse moto 1996. La compétition s'est déroulée le  sur le circuit Paul Ricard au Castellet. C'est la  du Grand Prix moto de France.

Résultats des

Résultats des

Résultats des

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

1996
Sport en France en 1996
France
Sport en juin 1996